Ulice i place Stargardu

Przypisy 

!
Stargard